Julius Mykolaitis – cestista lituano
 Povilas Mykolaitis – ex lunghista lituano
 Saulius Mykolaitis – regista, attore e cantautore lituano
 Vincas Mykolaitis-Putinas – scrittore e poeta lituano